Juneau (Alaska)
 Juneau (Wisconsin)